Спортист:
  — болгарский футбольный клуб из города Варна.
  — болгарский футбольный клуб из города Генерал-Тошево.
 «Спортист» — болгарский футбольный клуб из города Своге.
  — болгарский футбольный клуб из города София.

См. также 
 «Рилски спортист» — болгарский футбольный клуб из города Самоков.